Coil peut désigner : 
 un type de laser chimique (chemical oxygen iodine laser)  particulièrement puissant ;
 Coil, un groupe de musique britannique (1982-2004) ;
 Coil, dans le domaine de la sidérurgie, un rouleau de feuilles de métal.

 les coils (ressorts en anglais) sont des spires métalliques utilisées comme matériel d'occlusion endovasculaire.